De 52e editie van de Belgische wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde werd verreden op 2 september 2000. De start en finish vonden plaats in Meulebeke. De winnaar was Stefano Zanini, gevolgd door Jo Planckaert en Michel Vanhaecke.

Uitslag 

Omloop Mandel-Leie-Schelde
Eendagswielerwedstrijd in 2000